

Chronologiczna lista

Tymczasowa administracja (1822-1827)

Pierwsza republika (1828-1832)

Królestwo Grecji (1832–1924)

Druga Republika Grecka (1924–1935)

Królestwo Grecji (1935–1941)

Niemiecka okupacja (1941–1944)

Rząd emigracyjny (1941–1944)

Legenda

Królestwo Grecji (1944–1974)

Trzecia Republika Grecka (od 1974)

Przypisy

Zobacz też 
 prezydenci Grecji
 władcy Grecji

Bibliografia 
 Rulers.org

Linki zewnętrzne